Danholm ou Danholn désigne :

 Danholn, une localité suédoise de la commune de Falun.
 Dänholm, une île allemande de la mer Baltique.